Сульфид рения(VII) — неорганическое соединение, соль металла рения и сероводородной кислоты с формулой ReS. Выглядит как нерастворимые в воде чёрно-бурые кристаллы, может образовывать гидраты.

Получение 
 Непосредственное сплавление чистых веществ:

 Действие сероводорода на оксид рения(VII):

 Гидратированный сульфид образуется при действии сероводорода или тиосульфата натрия на подкисленный раствор перрената калия:

Физические свойства 
Сульфид рения(VII) образует чёрно-бурые кристаллы .

Не растворяется в воде, плохо растворим в щелочах и неокисляющих кислотах.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании в вакууме:

 Окисляется при нагревании на воздухе:

 Водородом при температуре 1100 °C восстанавливается до металла:

 Реагирует с сульфидами щелочных металлов с образованием тиоперренатов:

 Азотной кислотой переводится в рениевую кислоту.

Литература 
 
 
 
 

рения